Bundesstraße S steht für:

 Bundesstraße S (Berlin), Straße in West-Berlin
 Bundesstraße S, Kategorie Schnellstraße in Österreich, siehe Straßensystem in Österreich #Autobahn und Schnellstraße